Чемпіонат Австрії 1920/21 () — 10-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном всьоме став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Август Краупар
 Вінценц Діттріх
 Йозеф Брандштеттер
 Леопольд Ніч
 Карл Клер
 Едуард Бауер
 Карл Вондрак
 Річард Кутан
 Йозеф Уридил

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1920/21 на rsssf 

1921
Австрія
Австрія